SMI peut faire référence à :
 Langues sames, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Société musicale indépendante, fondée en 1909 par Maurice Ravel, Florent Schmitt et Charles Koechlin ;
 Standart Motor Interface, un standard de bus pour la commande de moteur dans les bâtiments ;
 Superficie minimum d'installation ;
 Swiss Market Index, l'indice financier de la Bourse suisse ;
 Symptôme médicalement inexpliqué ou Syndrome médicalement inexpliqué ;
 Système de management des idées ;
 Système de management intégré ;
 Système monétaire international ;
 Sous-marin individuel raie manta, un véhicule de l'univers de Star Wars.

Code